Петушко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Петушкова.

Известные носители 

 Петушков, Адам Захарович (1918—1976) — советский танкист, полковник, Герой Советского Союза.
 Петушков, Алексей Свиридович (1913—1991) — военный лётчик, гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 
 Петушков, Владимир Петрович (1910—1974) — советский государственный деятель, первый заместитель руководителя МВД СССР.
 Петушков, Михаил Львович (1920—1988) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР, подполковник.
 Петушков, Роман Александрович (род. 1978) — российский паралимпиец.
 Петушков, Сергей Георгиевич (род. 1959) — советский и казахстанский футболист.

Петушкова 
 Петушкова, Елена Владимировна (1940—2007) — советская спортсменка (конный спорт).
 Петушкова, Клавдия Павловна (1929—2005) — заслуженный строитель РСФСР.
 Петушкова, Нина Валерьевна (род. 1992) — российская фигуристка.

Другое 
 Петушков — село в Ровненской области Украины.
 Петушков — повесть И. С. Тургенева.

Примечания

См. также 
 Петушки
 Петухов